Obama kan syfta på:

 Barack Obama (född 1961), USA:s 44:e president

Geografi
 Obama (stad) – en stad i Fukui prefektur i Japan
 Mount Obama – det högsta berget i Antigua och Barbuda

Personer
 Barack Obama (född 1961), USA:s 44:e president
 Barack Obama, Sr. (1936–1982), kenyansk ekonom och far till Barack Obama
 Michelle Obama (född 1964), Barack Obamas fru

Fiktiva
 Obama Girl – en fiktiv person, se Presidentkandidatflickor